Kura je lahko:

 ptič iz reda kur, v vsakdanji rabi se izraz običajno nanaša na domačo kokoš
 Kura (otok) - otok v Kaspijskem jezeru, ki pripada Azerbajdžanu
 Kura (poligon) - ruski vojaški poligon za preskušanje medcelinskih balističnih raket na Kamčatki
 Kura (reka) - reka v Kavkazu
 kura (sedlo) - vrsta konjskega sedla, značilna za japonske samuraje